Viktor Östlund, född 30 juli 1994 i Stockholm, är en svensk ishockeymålvakt som spelar för HC La Chaux-de-Fonds i Swiss League. Östlunds moderklubb är HC Fribourg-Gottéron, men som junior spelade han för svenska AIK och Almtuna IS. Säsongen 2013/14 spelade han med Tierps HK i Division 1. Året därpå fick han kontrakt med IFK Arboga IK i samma liga som nu fått namnet Hockeyettan. I ett samarbete med HC Lugano var han samtidigt tredjemålvakt för dem i Nationalliga A. Överenskommelsen med Lugano fortsatte medan Östlund bytte klubb i Sverige. Först kom han till Wings HC Arlanda och sedan till Nybro Vikings IF. Säsongen 2017/18 skrev han nytt kontrakt med Västerviks IK i Hockeyallsvenskan. Efter två säsonger i Västervik gick Östlund över till att enbart spela hockey i Schweiz.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1994
Idrottare från Stockholm
Levande personer
Målvakter i Almtuna IS
Målvakter i Nybro Vikings
Målvakter i Västerviks IK
Män
Spelare i HC Ajoie
Spelare i HC Ambri-Piotta
Spelare i HC La Chaux-de-Fonds
Spelare i HC Lausanne
Spelare i HC Lugano
Spelare i HCB Ticino Rockets
Spelare i IFK Arboga
Spelare i SC Langenthal
Spelare i SCL Tigers
Spelare i Tierps HK
Spelare i Wings HC
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeymålvakter